Goldfield, ville de l'État de l'Iowa.
 Goldfield, ville de l'État du Nevada.